Cerchio magico – rituale della magia cerimoniale
 Cerchio (neopaganesimo) – rituale pagano e neopagano
 Cerchio magico (Kienzan) – tecnica nella serie Dragon Ball
 Cerchio magico – nome con cui è noto lo strumento di tracciamento altrimenti detto Spirograph
 Il Cerchio Magico - romanzo per ragazzi di Susanna Tamaro del 1994
 Il cerchio magico del mondo – album dei Jalisse del 1997